Хорхе Ернандез има више значења:

 Хорхе Ернандез (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хорхе Ернандез (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику